Samsung SGH-i300 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Motorola A845
 T-Mobile SDA
 Sagem myS-7
 Sendo X2
 Sendo X

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

i
Мобільні телефони, представлені в 2005 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем